

Miejscowości i ich części w Polsce 
 Baranowice – część miasta Żory
 Baranowice – wieś w woj. dolnośląskim, w pow. górowskim, w gminie Wąsosz 
 Baranowice – wieś w woj. dolnośląskim, w pow. milickim, w gminie Milicz 
 Baranowice – wieś w woj. dolnośląskim, w pow. wrocławskim, w gminie Kąty Wrocławskie 
 Baranowice – wieś w woj. lubuskim, w pow. gorzowskim, w gminie Santok
 Baranowice – część wsi Ochaby Wielkie w woj., w pow. cieszyńskim, w gminie Skoczów
 Baranowice – część wsi Drogomyśl woj. śląskim, w pow. cieszyńskim, w gminie Strumień